Драчёв (Драчёва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Драчёв, Анатолий Николаевич (род. 1954) — советский гандболист.
 Драчёв, Андрей Константинович (1985—2017) — российский пауэрлифтер, призёр чемпионата мира и Европы.
 Драчёв, Владимир Петрович (род. 1966) — советский, белорусский, российский биатлонист. Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира.
 
 Драчев, Павел Иванович (1897—1964) — генерал-полковник интендантской службы.

 Драчёва, Анна Терентьевна (1924—2020) — животновод, Герой Социалистического Труда (1966).